Hokuto bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Hokkaidō: Hokuto (Hokkaidō)
 eine Stadt in der Präfektur Yamanashi: Hokuto (Yamanashi)